FUT steht für:
 Flughafen Futuna Pointe Vele (IATA-Code), Flughafen des französischen Überseegebiets Wallis und Futuna
 Aereo Futuro (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 FIFA Ultimate Team, Teil der Spiele in der Videospielserie FIFA

Fut steht für:
 in Österreich ein Vulgärwort für Vulva, siehe Fotze 
 Bafut (Sprache) (Eigenbezeichnung Fut), östliche Graslandsprache in Kamerun

fut steht für:
 Futuna-Aniwa (ISO-639-3-Code), polynesische Sprache in Vanuatu

Abkürzung